Лу́нін () — російське прізвище. Жіноча форма — Луніна.

Відомі носії 

 Лунін Андрій Олексійович — український футболіст, воротар.
 Лунін Валерій Васильович — хімік, академік Російської академії наук, декан Хімічного факультету МДУ з 1992 року.
 Лунін Микола Олександрович — підводник, Герой Радянського Союзу.
 Лунін Михайло Михайлович — історик.
 Лунін Михайло Сергійович — масон, декабрист, підполковник лейб-гвардії Гродненського полку, учасник війни франко-російської війни 1812 року.
 Лунін Яків Михайлович — Герой Радянського Союзу.
 Лунін Сергій Ігорович — український історик-архівіст

Жінки